Ebert kan som auktorsförkortning betyda:

 David A. Ebert
 Günter Ebert
 Heinz Ebert
 Heinz-J. Ebert

Robotskapade auktorsförkortningar